Halleria bezeichnet folgende nach Albrecht von Haller bezeichnete Dinge:

 (1308) Halleria, Asteroid
 Halleria (Gattung), Pflanzengattung